De DBL Play-offs 2015 was de nacompetitie van het seizoen 2014/15 van de Dutch Basketball League, die de landskampioen zou bepalen. De Play-offs begonnen op 23 april en eindigden op 28 mei.

Tabel
Dit seizoen plaatsen zes teams zich voor de Play-offs, de nummers één en twee komen in de kwartfinale niet in actie.

Kwartfinale

(3) Donar – (6) Aris Leeuwarden

(4) Landstede Basketbal – (5) Challenge Sports Rotterdam

Halve finale

(1) SPM Shoeters Den Bosch – (4) Landstede Basketbal

(2) Zorg en Zekerheid Leiden – (3) Donar

Finale

2014/2015
Basketbal in 2015